Zhemi bezeichnet:

 Zhemi (Pingtang) (者密镇), Großgemeinde im Kreis Pingtang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhemi (Jinping) (者米拉祜族乡), Nationalitätengemeinde der Lahu im Autonomen Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Yunnan